Słoneczna Turnia – skała w Dolinie Kobylańskiej na Wyżynie Olkuskiej
 Słoneczna Turnia – skała w Grupie Skał Rzędkowickich na Wyżynie Częstochowskiej